SSMS est un sigle qui peut désigner : 

 SQL Server Management Studio, une application logicielle de Microsoft utilisée pour configurer, gérer et administrer les composants de SQL Server
 Small Spacecraft Mission Service, service de lancement de petits satellites, comme par exemple le placement sur orbite de 46 nanosatellites, effectué par la fusée Vega le 
 Société Suisse de Médecine du Sport

Références

Code